Saché (gemeente), een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire
Saché (Star Wars), de hulp van Koningin Padmé Amidala in de film Star Wars: Episode I: The Phantom Menace